Меро́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Люри-сюр-Арнон. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18148.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 190 км к югу от Парижа, в 85 км южнее Орлеана, в 28 км к западу от Буржа.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 2278 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1435 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 1041 были экономически активными, 394 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 1041 активных работали 957 человек (479 мужчин и 478 женщин), безработных было 84 (29 мужчин и 55 женщин). Среди 394 неактивных 106 человек были учениками или студентами, 208 — пенсионерами, 80 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Шевийи (XV век) с голубятней и мельницей XVII века. Исторический памятник с 1977 года
  (XVI век). Исторический памятник с 1988 года
 Церковь Сен-Мартен (XII век)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер